Юлия Тихонова:
 Тихонова, Юлия Владимировна (род. 1958) — российский сценарист документального кино и телевидения, автор телепрограмм.
 Тихонова, Юлия Дмитриевна (род. 1986) — белорусская лыжница.